Bonyunia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bonyunia ingår i familjen Loganiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaordningen
Bonyunia